Fanlore — це спільно створений фанами сайт типу вікі, на якому розміщається інформація про діяльність фан-спільноти, її історію, лексику та найкращі фан-роботи. Аналогічно до Вікіпедії, будь-хто може зробити внесок до спільноти: це може бути фан-арт, фанфік, враження та спогади про певний фандом.
fan:
 палкий послідовник певного роду занять або субкультури, в цілому ентузіаст відносно конкретної людини, речі або історії.
lore:
 фундамент, зведений на традиційних фактах, анекдотах або переконаннях, що відносяться до якоїсь конкретної теми. Fanlore є проектом Organization for Transformative Works . Бета-версія Fanlore запущена у вересні 2008 року, а у грудні 2010 року Fanlore був офіційно відкритий.

Місія вікі Fanlore полягає в тому, щоб залучити фанів з широкого спектра спільнот, які створюють і насолоджуйтеся фан-роботами, надати їм платформу, де вони можуть записувати і ділитися власними історіями, досвідом і традиціями.

Станом на 1 травня 2017 року Fanlore має 41 642 статей, які зазнали 725 997 правки.

Посилання 
 

Спільна діяльність
Інтернет-активісти
Фан-клуби
Культура нердів